Chiesa dei Santi Bartolomeo e Andrea a Pescia
 Chiesa dei Santi Bartolomeo e Andrea a Torcegno

Chiesa con dedicazione agli stessi santi ma in ordine invertito:
 Chiesa dei Santi Andrea e Bartolomeo a Roma

Pagine correlate
  Chiesa di San Bartolomeo
  Chiesa di Sant'Andrea